Mohamed Bachar (Agadez, 6 de novembro de 1992) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Mohamed Bachar representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013